een vrouwelijke keizer of de vrouw van de keizer
een tarotkaart met de naam De Keizerin